И́нгрид Ха́слингер (; ) — австрийский историк, писательница и куратор выставок, специалист по венской кухне и представителям Габсбургской монархии.

Биография 
Ингрид Хаслингер окончила народную школу в Дойч-Ваграме, получила аттестат зрелости в Венской гимназии новых языков и изучала историю и англистику в Венском университете. В 1987—2014 годах работала внештатным сотрудником бывшей придворной палаты серебра и убранства стола в Хофбурге, с 1993 года принимала участие в её инвентаризации. С 1987 года Хаслингер исследует хозяйство императорского двора и культуру приёмов Габсбургской монархии. Ингрид Хаслингер выступила куратором многочисленных выставок и автором научных публикаций и выставочных каталогов. Она участвовала в подготовке выставок, посвящённых культуре питания австрийского императорского дома, проходивших в Австрии, Германии и Швейцарии. В 1997 году она курировала выставку «Мархфельдская спаржа — императорская приправа», впоследствии опубликовала книгу под тем же названием. В 2019 году Хаслингер курировала выставку, посвящённую венской кухне в Австрийском музее общества и экономики.

Примечания

Публикации 
 Kunde — Kaiser. Die Geschichte der ehemaligen k. u. k. Hoflieferanten. A. Schroll & Co., Wien 1996, ISBN 3-85202-129-4.
 mit Marianne Haller und Tina King: Tafeln mit Sisi. Rezepte und Eßgewohnheiten der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Brandstätter Verlag, Wien 2000, ISBN 3-85033-070-2.
 Augenschmaus und Tafelfreuden. Die Geschichte des gedeckten Tisches. Klosterneuburg, Norka Verlag 2001.
 Geheimnisse aus der Klosterküche. Wo sich Kultur mit Genuß verbindet. Klosterneuburg, Norka Verlag 2002.
 «und haben ein eingemachtes Kalbfleisch zum Mittagsmahl eingenommen». W. A. Mozart und seine Mahlzeiten. Edition Tandem, Salzburg 2005, ISBN 3-9501570-5-0.
 Es möge Erdäpfel regnen. Eine Kulturgeschichte der Kartoffel. Mandelbaum Verlag, Wien 2009.
 
 Kloster Kulinarium. Aus der Stiftsküche der Lilienfelder Zisterzienser. Mandelbaum Verlag, Wien 2011.
 Tafelspitz & Fledermaus. Die Wiener Rindfleischküche. Mandelbaum Verlag, Wien 2015.
 «Rudolf war immer ein guter Sohn». Mayerling war ganz anders. Amalthea Signum Verlag, Wien 2016. ISBN 978-3-99050-042-2.
 Spargel. mandelbaums kleine gourmandise Nr. 4. Mandelbaum Verlag, Wien 2016.
 Erzherzogin Sophie. Eine Biografie nach den persönlichen Aufzeichnungen der Mutter Kaiser Franz Josephs. Residenz Verlag, Wien 2016, ISBN 978-3-7017-3399-6.

Ссылки 
 ORF: Императорский гуляш от историка

Историки Австрии
Писатели Австрии
Историки культуры